David Kinsombi (Rüdesheim am Rhein, 1995. december 12. –) német labdarúgó, az Holstein Kiel hátvédje. Rendelkezik Kongói DK állampolgársággal is.

További információk 
 

1995-ben született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Hesseniek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek